Ручьи (до 1948 года Ояярви, ) — посёлок в Каменногорском городском поселении Выборгского района Ленинградской области.

Название 
В переводе с финского топоним Ояярви означает «Ручейное озеро».

Зимой 1948 года деревне Ояярви было присвоено новое наименование — Ручьи. Переименование было закреплено указом Президиума ВС РСФСР от 13 января 1949 года.

История 

До 1939 года деревня Ояярви входила в состав волости Каукала Выборгской губернии Финляндской республики.

С 1 января 1940 года — в составе Карело-Финской ССР.

С 1 июля 1941 года по 31 мая 1944 года финская оккупация.

С 13 января 1949 года учитывается административными данными, как деревня Ручьи. 

По данным 1966, 1973 и 1990 годов посёлок Ручьи находился в составе Бородинского сельсовета.

В 1997 году в посёлке Ручьи Бородинской волости проживали 14 человек, в 2002 году — 17 человек (все русские).

В 2007 году в посёлке Ручьи Каменногорского ГП проживали 11 человек, в 2010 году — 9 человек.

География 
Посёлок расположен в северной части района на железнодорожной линии Выборг — Хийтола.

Расстояние до административного центра поселения — 28 км. 

В посёлке расположена железнодорожная платформа Ояярви. 

Посёлок находится на западном берегу озера Ручьёвое.

Демография

Примечания 

Населённые пункты Выборгского района (Ленинградская область)